Ефремкинский сельсовет — адмнистративно-территориальная единица и муниципальное образование.

Башкортостан 
 Ефремкинский сельсовет Кармаскалинского района

Хакасия 
 Ефремкинский сельсовет Ширинского района